Лиам Бойс (; 8 апреля 1991, Белфаст, Северная Ирландия) — североирландский футболист, нападающий клуба «Харт оф Мидлотиан» и сборной Северной Ирландии.

Клубная карьера 
Бойс начал карьеру в клубе «Клифтонвилл». В своём дебютном сезоне он забил 19 мячей во всех соревнованиях и стал лучшим бомбардиром команды. В 2010 году активный интерес к Лиаму проявлял шотландский «Селтик» и немецкий «Гройтер», но в результате он перешёл в бременский «Вердер», где недолго выступал за дублирующий состав. В начале 2012 года Бойс вернулся в «Клифтонвилл». В первом же сезоне после возвращения он помог клубу выиграть чемпионат и Кубок лиги, а сам стал лучшим бомбардиром первенства. В следующем сезоне Бойс почти полностью повторил достижение выиграв чемпионат и Кубок, но стал третьем в списке бомбардиров.

Летом 2014 года у Лиама закончился контракт и он на правах свободного агента перешёл в «Росс Каунти». 10 августа в матче против «Сент-Джонстон» он дебютировал в шотландской Премьер лиге. 16 августа в поединке против «Килмарнока» Бойс забил свой дебютный гол за «Росс Каунти». 13 апреля 2015 года в матче против «Сент-Миррена» он сделал хет-трик. В сезоне 2016/2017 года Лиам стал лучшим бомбардиром команды.

Летом 2017 года Бойс перешёл в английский «Бертон Альбион», подписав контракт на три года. Спустя несколько недель Лиам получил серьёзную травму колена.

В январе 2020 года Лиам Бойс перешел в шотландский клуб «Харт оф Мидлотиан». В своем первом матче за клуб он забил победный гол на 83 минуте.

Международная карьера 
9 февраля 2011 года в матче Кубка четырёх наций против сборной Шотландии Бойс дебютировал за сборную Северной Ирландии. 2 июня 2017 года в товарищеском матче против сборной Новой Зеландии Лиам забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Северной Ирландии

Достижения 
Клубные

 «Клифтонвилл»
  Чемпионат Северной Ирландии по футболу —2012/13
  Чемпионат Северной Ирландии по футболу —2013/14
 Обладатель Кубка лиги — 2012/13
 Обладатель Кубка лиги — 2013/14

Индивидуальные

 Лучший бомбардир чемпионата Северной Ирландии (29 мячей) — 2013/14
 Лучший бомбардир чемпионата Шотландии (23 мяча) — 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru 
 Profile at Irish FA

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Клифтонвилл»
Игроки ФК «Росс Каунти»
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»